Bistum San Felipe bezeichnet folgende Diözesen:

 Bistum San Felipe (Chile), ein römisch-katholisches Bistum in Chile
 Bistum San Felipe (Venezuela), ein römisch-katholisches Bistum in Venezuela